Jano peut désigner

 Jano, une municipalité du Honduras
 Jano, un auteur français de bandes dessinées 
 Jano, un prénom espagnol
 Vittorio Jano, ingénieur italien